Hawea kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hawea (berg i Antarktis),

USA 

 Hāwea, udde, Hawaii, Hawaii County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar